MK 48 steht für:
 Mark-48-Torpedo, ein Schwergewichtstorpedo
 Mark 48 Maschinengewehr, auch bekannt als MK48

MK-48 steht für:
 Lipkovo, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK48